

Patronyme 
 Stéphane de La Nicollière-Teijeiro

Toponyme 

 La Nicolière
 , chaîne de montagnes